Jako bitva u Arrasu je označováno několik vojenských střetnutí, jež se odehrály v okolí severofrancouzského města Arras.

 Bitva u Arrasu (1654) – bitva mezi Španělským královstvím a Francií, která se v rámci francouzsko-španělské války uskutečnila 25. srpna 1654
 Bitva u Arrasu (1914) – bitva mezi Němci a Francouzi v úvodní fázi první světové války
 Bitva u Arrasu (1915) – střetnutí z května 1915, kdy proti Němcům stanula Francouzská cizinecká legie složená převážně z polských, českých a slovenských dobrovolníků. Byla zde nasazena i Rota Nazdar
 Bitva u Arrasu (1917) – bitva v rámci britské ofenzívy, která se uskutečnila od dubna do května roku 1917
 Bitva u Arrasu (1918) – vítězství Dohody nad Němci v rámci Stodenní ofenzívy
 Bitva u Arrasu (1940) – německé vítězství nad Spojenci, které se v rámci bitvy o Francii uskutečnilo 21. května 1940